Transición a la democracia puede significar varias etapas en la historia de países que terminan una dictadura militar y empiezan un régimen democrático. Entre las que existen se enumeran:

 Transición chilena a la democracia, período de la historia de Chile iniciado al fin del dictadura militar, el 11 de marzo de 1990.
 Transición española, proceso por el que España dejó atrás el régimen dictatorial del General Francisco Franco, transformándose en un Estado social, democrático y de derecho.
Transición portuguesa a la democracia periodo de la historia de Portugal en el que después de la Revolución de los Claveles de 1974 se deshicieron las estructuras políticas de la dictadura y se organizó el nuevo régimen democrático de la constitución de 1976.